Holt (Kentucky) ist die Bezeichnung für

 Holt (Breckinridge County, Kentucky)
 Holt (Lawrence County, Kentucky)
 Holt (Muhlenberg County, Kentucky)